Vertice di Ginevra – summit politico tenutosi il 18 luglio 1955
Vertice di Ginevra – summit politico tenutosi il 19 e 20 novembre 1985